{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Jameson International
|-
|align = "center" | Дерби, Англия
|-
|align = "center" | осень 1982
|-
|align = "center" | Assembly Rooms
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 22 000 
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1981 — Стив Дэвис
|-
| Чемпион 1982 — Тони Ноулз|-
| Финалист — Дэвид Тейлор
|-
|}Jameson International 1982 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил осенью 1982 года в Дерби, Англия. Победителем турнира стал Тони Ноулз, обыгравший в финале Дэвида Тейлора со счётом 9:6.

В этом году впервые Jameson International получил рейтинговый статус. Таким образом, он стал всего вторым профессиональным рейтинговым турниром в истории после чемпионата мира.

 Результаты 

 Основной турнир 1 раундМатчи по 5 побед

 Тони Ноулз 5:2 Эдди Синклэр  
 Дин Рейнолдс 5:3 Вилли Торн  
 Стив Дэвис 5:0 Колин Роско  
 Билл Вербенюк 5:3 Джим Вич  
 Дэвид Тейлор 5:1 Мик Фишер  
 Кирк Стивенс 5:3 Майк Уоттерсон  
 Терри Гриффитс 5:2 Рекс Уильямс  
 Джон Спенсер 5:2 Рэй Эдмондс 

 Деннис Тейлор 5:2 Марк Уайлдмэн  
 Джон Вирго 5:4 Эдди Чарльтон  
 Перри Манс 5:3 Лес Додд  
 Джимми Уайт 5:1 Джим Мидоукрофт  
 Рэй Риардон 5:3 Юджин Хьюз  
 Клифф Торбурн 5:1 Джордж Скотт  
 Алекс Хиггинс 5:3 Билли Келли  
 Клифф Уилсон 5:4 Дуг Маунтджой

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Открытый чемпионат Шотландии (снукер)
1982 год в снукере